Aja puede referirse a:

Lugares
Aja, localidad del municipio de Soba (Cantabria, España).

Personas
Alexandre Aja, director de cine francés.
David Aja, dibujante de cómic español;
José Aja, futbolista uruguayo;
Enrique Aja, ciclista español;
Gonzalo Aja, ciclista español;
Aja, bailarina porno.

Plantas
Aja o ajo, planta comestible de uso muy extendido.

Deportes
Association de la Jeunesse Auxerroise, equipo de fútbol de la ciudad francesa de Auxerre.

Cultura
Aja, álbum de 1977 de Steely Dan.

Siglas